Otto (von) Blome kan henvise til flere medlemmer af den holstenske adelsslægt Blome:

 Otto Blome (amtmand) (1589-1645) – amtmand
 Otto Blome (gehejmeråd) (1684-1738) – gehejmeråd
 Otto Blome (diplomat) (1735-1803) – diplomat
 Otto von Blome (1770-1849) (1770-1849) – lensgreve, diplomat
 Otto von Blome (1795-1884) (1795-1884) – greve